Alien Nation bezeichnet:

 Alien Nation (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Alien Nation, Originaltitel des US-amerikanischen Films Spacecop L.A. 1991 von Graham Baker (1988)
 Alien Nation, Song der deutschen Rockband Scorpions